Krokstad kan syfta på:

 Krokstads socken – en socken i Bohuslän
 Krokstads landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Krokstads församling – en tidigare församling i Göteborgs stift –2006
 Krokstads kyrka – en kyrkobyggnad i Krokstads församling, Munkedals kommun
 Krokstads distrikt – ett distrikt i Munkedals kommun och Västra Götalands län 2016–